Оканоган може да се отнася за:
 Оканоган, етническа група в Северна Америка
 Оканоган (град), град във Вашингтон, САЩ
 Оканоган (език), език от групата салишан
 Оканоган (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ